Пайн-Ривер (город, Миннесота) — город в округе Касс, штат Миннесота, США. 
 Пайн-Ривер (тауншип, Миннесота) — тауншип в округе Касс, Миннесота, США.